Chartella är ett släkte av mossdjur. Chartella ingår i familjen Flustridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Chartella